Mölling ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich Mölling (1796–1878), deutscher Jurist und Politiker
 Heinrich Mölling (1825–1888), deutscher Politiker und Oberbürgermeister von Kiel
 Karin Mölling (* 1943) deutsche Virologin
 Christian Mölling (* 1973), deutscher Politikwissenschaftler
 Sandy Mölling (* 1981), deutsche Popsängerin